Президентские выборы на Филиппинах 1935 года состоялись 15 сентября 1935 года, одновременно с ними проходили парламентские и местные выборы. Это были первые выборы после вступления в силу закона Тайдингса — Макдаффи 1934 года, согласно которому Филиппины должны были получить независимость от США в 1944 году. Победу на выборах одержал председатель Сената Филиппин Мануэль Кесон, набрав более 67 % голосов, его основными соперниками были революционный деятель Эмилио Агинальдо и епископ Филиппинский Независимой церкви Грегорио Аглипай.

Одновременно с президентом избирался вице-президент Филиппин, на эту должность был избран Серхио Осменья.

Результаты голосования

Выборы президента 

|-bgcolor="#EEEEEE" align="center"
!rowspan="2" style="width: 15em" |Кандидат
!rowspan="2" colspan="2" style="width: 15em" |Партия
! style="width: 14em" colspan="2" |Результаты
|-bgcolor="#EEEEEE" align="center"
! style="width: 9em" |Число голосов
! style="width: 5em" |%
|-style="background: #FFFFCC; font-weight:bold;"
|align=left| Мануэль Кесон||  ||align=left|Националистическая|| 695,332 || 67.99 %
|-
|align=left| Эмилио Агинальдо|| ||align=left|Национальная социалистическая || 179,349 || 17.54 %
|-
|align=left| Грегорио Аглипай || ||align=left|Республиканская || 148,010|| 14.47 %
|-
|align=left| Паскуаль Ракуяль|| ||align=left| независимый || 158 || 0.00 %
|-bgcolor="#EEEEEE"
| colspan="3" align="right" | Действительных бюллетеней
| align="right" | 1,021,445
| align="right" | 98,89 %
|-style="background: #EEEEEE; font-weight:bold;"
| colspan="3" align="right" | Явка
| align="right" | 1,022,547
| align="right" | 63,91 %
|-style="background: #EEEEEE; font-weight:bold;"
| colspan="3" align="right" | Зарегистрировано избирателей
| align="right" | 1,600,000
| align="right" | 100,00 %
|-
|}

Выборы вице-президента 

|-bgcolor="#EEEEEE" align="center"
!rowspan="2" style="width: 15em" |Кандидат
!rowspan="2" colspan="2" style="width: 15em" |Партия
! style="width: 14em" colspan="2" |Результаты
|-bgcolor="#EEEEEE" align="center"
! style="width: 9em" |Число голосов
! style="width: 5em" |%
|-style="background: #FFFFCC; font-weight:bold;"
|align=left| Серхио Осменья|| ||align=left|Националистическая|| 812,352 || 86.91 %
|-
|align=left| Раймундо Меллиза
| ||align=left|Национальная социалистическая || 70,899|| 7.59 %
|-
|align=left| Норберто Набонг
| ||align=left|Республиканская || 51,443|| 5.50 %
|-bgcolor="#EEEEEE"
| colspan="3" align="right" |Действительных бюллетеней
| align="right" | 934,128
| align="right" | 91,5 %
|-bgcolor="#EEEEEE"
| colspan="3" align="right" |Недействительных бюллетеней
| align="right" | 87,317
| align="right" | 8,5 %
|-style="background: #EEEEEE; font-weight:bold;"
| colspan="3" align="right" | Явка
| align="right" | 1,022,547
| align="right" | 63,8 %
|-style="background: #EEEEEE; font-weight:bold;"
| colspan="3" align="right" | Зарегистрировано избирателей
| align="right" | 1,600,000
| align="right" | 100,00 %
|}

Примечания 

Политика Филиппин
Выборы 1935 года
1935 год на Филиппинах
События 15 сентября
Сентябрь 1935 года
Президентские выборы на Филиппинах